Cimera ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Cimera (* 1887; † nach 1916), österreichischer Fußballspieler
 Wolfgang Cimera (* 1966), deutscher Filmproduzent und Geschäftsführer der Network Movie GmbH